Грицки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грицки — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Грицки — деревня в Свислочском районе Гродненской области.

Украина 
 Грицки — село в Дубровицком районе Ровненской области.